Piva bezeichnet:
 Piva (Tanz), einen alten Tanz
 Piva (Sackpfeife), eine Sackpfeifenart aus Norditalien

geographische Objekte:
 Piva (Fluss), einen Quellfluss der Drina
 Kloster Piva, Montenegro

Piva ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Piva (* 1966), italienischer Regisseur
 Ferruccio Piva, san-marinesischer Politiker
 Paolo Piva (1950–2017), österreichisch-italienischer Architekt, Designer und Künstler
 Valerio Piva (* 1958), italienischer Radrennfahrer

P.IVA steht für:
 in Italien für Umsatzsteueridentifikationsnummer

Abkürzung